Roman Botta, né le , est un joueur professionnel italo-suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || HC Lugano || LNA|| 14 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HC Lugano || LNA|| 36 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || HC Coire || LNB|| 7 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2005-2006 || Lausanne HC || LNB|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 2 || 5 || 0
|-
| 2006-2007 || Lausanne HC || LNB|| 41 || 11 || 11 || 22 || 30 || 11 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2007-2008 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB|| 44 || 20 || 27 || 47 || 34 || 16 || 3 || 7 || 10 || 12
|-
| 2008-2009 || SCL Tigers || LNA|| 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || HC Viège || LNB|| 27 || 10 || 21 || 31 || 26 || 9 || 4 || 7 || 11 || 8
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA|| 50 || 4 || 3 || 7 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || HC Sierre || LNB|| - || - || - || - || - || 3 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA|| 38 || 7 || 4 || 11 || 8 || 17 || 3 || 5 || 8 || 14
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA|| 48 || 7 || 8 || 15 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA|| 25 || 3 || 9 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC Viège || LNB || 42 || 7 || 12 || 19 || 12 || 23 || 2 || 5 || 7 || 4 
|-
| 2014-2015 || HC Viège || LNB || 43|| 7||34 ||41 || 24|| 3||0 || 2|| 2||2 
|- 
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron  || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Viège || LNB || 40 || 12 || 12 || 24 || 65 || 7 || 2 || 0 || 2 || 12
|-
| 2016-2017 || HC Viège || LNB || 39 || 8 || 13 || 21 || 24 || 5 || 1 || 2 || 3 || 10

|227||22||32||54||62||32||4||6||10||16

|291||83||134||217||219||79||15||32||47||64

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1984
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Coire
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Sierre
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron